Acatzingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acatzingo de Hidalgo, ort, Puebla, 
 Acatzingo, delstaten Mexiko, ort, Tenancingo, 
 Acatzingo (kommun), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar